Боло́тная — топоним.

Урбаноним 
 Болотная набережная — набережная в центре Москвы вдоль берега Водоотводного канала. 
 Болотная площадь — площадь в центре Москвы (см. также Болотное дело).
 Болотная улица — улица в центре Москвы между Софийской набережной и Водоотводным каналом, начинающаяся у Малого Москворецкого моста. 
 Болотная улица — улица в историческом районе Лесной Выборгского района Санкт-Петербурга. 
  — улицы с таким названием в других городах.

Ойконим 
 Болотная — деревня в Волжском районе Марий Эл.
 Болотная — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Болотная — посёлок в составе города Алапаевск Свердловской области.
 Болотная — станция Западно-Сибирской железной дороги в города Болотное.

Гидроним 
 Россия
Пермский край
 Болотная — река в Красновишерском районе, приток Велса.

Красноярский край
 Болотная — приток Кети.
 Болотная — приток Сочура. 
 Болотная — верхний приток Тыма.

Новосибирская область
 Болотная — приток р. Лебяжья (приток Томи).

Томская область
 Болотная — приток Васюгана.
 Болотная — приток Верхней Берёзовки.
 Болотная — река в Каргасокском районе, приток Лымбельки.
 Болотная — приток Малого Айигола.
 Болотная — приток Пайдугины.
 Болотная — река в Верхнекетском районе, приток Росомахи.
 Болотная — приток Сыглынигая.
 Болотная — нижний приток Тыма.
 Болотная — в Томской области.

 Украина
 Болотная — река во Львовской области, приток Болозевки.
 Болотная — река в Киевской области, приток Тетерева.
  — река в Киевской области, приток Жерева.

См. также